KUD steht für:
 Flughafen Kudat (IATA-Code) im malaysischen Bundesstaat Sabah auf der Insel Borneo
 Kultur- og likestillingsdepartementet, das norwegische Kultur- und Gleichstellungsministerium

kud steht für:
 ’Auhelawa (ISO-639-3-Code), austronesische Sprache in Nuakata

Kud ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Sergei Wladimirowitsch Kud-Swertschkow (* 1983), russischer Ingenieur und Raumfahreranwärter

Abkürzung